San Tommaso ima više značenja:
 San Tommaso, Benevento
 San Tommaso, Brescia
 San Tommaso, Cosenza
 San Tommaso, Lodi
 San Tommaso, Pescara
 San Tommaso, Reggio Emilia
 San Tommaso, Rieti
 San Tommaso, Salerno
 San Tommaso, Torino
 San Tommaso, Verona